L'oblast d'Ivanovo (en ) est un sujet fédéral (oblast) de Russie. Sa capitale administrative est Ivanovo ; les deux autres plus grandes villes de l'oblast sont Kinechma et Chouïa.

Géographie 
L'oblast a une superficie de .

Population et société

Démographie

Notes et références

Voir aussi 

Ivanovo
Ivanovo
Division administrative fondée en 1936